

Lokalizacje

Niemcy 
 Blankenburg – dzielnica Berlina
 Bad Blankenburg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Blankenburg (Harz) – miasto w kraju wiązkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz
 Blankenburg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Osoby 
 Hermann Ludwig Blankenburg – niemiecki kompozytor
 Horst Blankenburg – niemiecki piłkarz
 Julia Blankenburg – niemiecka aktorka

Inne 
 Blankenburg – księstwo
 Blankenburg – były powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Blankenburg – były powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Blankenburg – była wspólnota administracyjna

Zobacz też 
 Blanckenburg